Henry Rey, fils de Jean-Charles Rey né à Monaco, a été le président de l'AS Monaco FC.

Biographie 
Henry Rey, né à Monaco, a été le président de l'AS Monaco FC de 1970 à 1972.

Par la suite, Rey a été président du Comité olympique monégasque de 1975 à 1994, laissant sa place au Prince Albert II de Monaco. À ce poste, il a été l'un des fondateurs des Jeux des petits États d'Europe qui rassemblent les pays européens de moins d'un million d'habitants.

Henry Rey succède à son père Jean-Charles Rey à la tête de l’étude notariale ainsi qu’en politique, élu au Conseil national au sein du parti politique Rassemblement Pour Monaco.

Rey est également le président du Monte-Carlo Golf Club.

Décoration 
  Grand officier de l'Ordre de Saint-Charles

Notes et références 

Dirigeant monégasque de football
Dirigeant de l'AS Monaco
Naissance à Monaco
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)